Giovanni Paolo puede referirse a:
Juan Pablo en italiano
Pintores italianos:
Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600)
Giovanni Paolo Pannini (1691-1765)
Giovanni Paolo Cavagna (1550-1627)
Giovanni di Paolo (1399 o 1403 - 1482)
Paolo di Giovanni Fei (1345-1411)
 (1497-1535), marqués de Caravaggio